hrabstwo Grundy (ang. Grundy County) w USA, w stanie Illinois
 hrabstwo Grundy (ang. Grundy County) w USA, w stanie Iowa
 hrabstwo Grundy (ang. Grundy County) w USA, w stanie Missouri
 hrabstwo Grundy (ang. Grundy County) w USA, w stanie Tennessee